Parti communiste des Philippines fondé en 1968, branche politique de la New People's Army
 Parti communiste philippin fondé en 1930, branche politique des Hukbalahap